Идрис Моисеевич Кудашев (1914—1970) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1940).

Биография 
Родился 23 сентября 1914 года в селе Яковлевка (ныне — Базарно-Карабулакский район Саратовской области).

В 1939 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях советско-финской войны, будучи командиром стрелкового взвода 6-й роты 68-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта.

В конце февраля 1940 года в составе своего батальона участвовал в боях за остров Пуккинсари. Пройдя по льду, батальон попытался контратаковать финскую морскую пехоту, защищавшую остров, однако безуспешно. 29 февраля была предпринята вторая контратака. Кудашев первым поднялся в атаку и увлёк за собой 6-ю роту. Ворвавшись на остров, вместе с группой бойцов уничтожил 20 финских солдат и офицеров, ещё 4 взял в плен. Во время отражения вражеской контратаки заменил собой выбывшего из строя командира роты и во главе её активно участвовал в полном овладении островом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за «отвагу и мужество, проявленные в боях с белофиннами на Карельском перешейке» младший командир Идрис Кудашев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 294. На военном параде на центральной площади города Выборга 11 мая 1940 года первым получил награду из рук Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина.

В 1941 году был демобилизован, однако уже в том же году повторно призван в армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны. После окончания войны в звании старшего сержанта вновь был демобилизован. Проживал в Саратове. Скончался 9 мая 1970 года.

Примечания

Литература 
 
 
 Румянцев Н. М. Люди легендарного подвига. — Саратов, 1968.

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Пехотинцы Великой Отечественной войны